Steve Johnson (personage), een personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
 Steve Johnson (tennisser), professioneel tennisser uit de Verenigde Staten